Olaszország
Cavenago d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Cavenago di Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében